Le nom Ian Kirkpatrick est porté par les personnes suivantes :
 Ian Kirkpatrick (1930-), un joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Ian Kirkpatrick (1946-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais.

Voir aussi